<noinclude>
Див. 
Варвара Голіцина: 
 Голіцина Варвара Василівна (уроджена  Енгельгардт; 1757-1815) — фрейліна, перекладачка.
 Голіцина Варвара Федорівна (більш відома під прізвищем  Духовська; 1854-1931) — великосвітська дама, авторка кількох книг мемуарів.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок